Gröne ist ein Alternativname dieses Fließgewässers:
 Springebach (im Unterlauf Gröne genannt), linker Zufluss des Hillebachs, nahe Grönebach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Gröne ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Gröne (* 1963), deutscher Radprofi, olympischer Silbermedaillengewinner 1988
 Georg Gröne (1864–1935), deutscher Bildhauer
 Norbert Gröne (* 1987), slowakischer Biathlet
 Ruth Gröne (* 1933), deutsche Zeitzeugin des Holocaust

Siehe auch:
 Grone